Municipio de Prairie es el nombre de varios municipios estadounidenses:

Arkansas 
 Municipio de Prairie, en el condado de Arkansas.
 Municipio de Prairie, en el condado de Ashley.
 Municipio de Prairie, en el condado de Boone.
 Municipio de Prairie, en el condado de Carroll.
 Municipio de Prairie, en el condado de Craighead.
 Municipio de Prairie, en el condado de Franklin.
 Municipio de Prairie, en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Prairie, en el condado de Johnson.
 Municipio de Prairie, en el condado de Lonoke.
 Municipio de Prairie, en el condado de Madison.
 Municipio de Prairie, en el condado de Newton.
 Municipio de Prairie, en el condado de Searcy.
 Municipio de Prairie, en el condado de Sebastian.
 Municipio de Prairie, en el condado de St. Francis.
 Municipio de Prairie, en el condado de Washington.
 Municipio de Prairie, en el condado de Yell.
 Municipio de Prairie Groove, en el condado de Washington.
 Municipio de Vine Prairie, en el condado de Crawford.
 Municipio de West Prairie, en el condado de Poinsett.

Dakota del Norte 
 Municipio de Prairie, en el condado de LaMoure.
 Municipio de Prairie Centre, en el condado de Walsh.
 Municipio de Blooming Prairie, en el condado de Divide.
 Municipio de New Prairie, en el condado de Ward.
 Municipio de North Prairie, en el condado de McHenry.
 Municipio de Pleasant Prairie, en el condado de Eddy.
 Municipio de Rolling Prairie, en el condado de Foster.
 Municipio de Sauk Prairie, en el condado de Ward.

Dakota del Sur 
 Municipio de Prairie, en el condado de Union.
 Municipio de Prairie Center, en el condado de Clay.
 Municipio de Prairie Center, en el condado de Spink.
 Municipio de Garden Prairie, en el condado de Brown.
 Municipio de Star Prairie, en el condado de Tripp.
 Municipio de Sun Prairie, en el condado de McCook.

Illinois 
 Municipio de Prairie, en el condado de Crawford.
 Municipio de Prairie, en el condado de Edgar.
 Municipio de Prairie, en el condado de Hancock.
 Municipio de Prairie, en el condado de Shelby.
 Municipio de Prairie City, en el condado de McDonough.
 Municipio de Prairie Du Long, en el condado de St. Clair.
 Municipio de Prairie Green, en el condado de Iroquois.
 Municipio de Buffalo Prairie, en el condado de Rock Island.
 Municipio de Burnt Prairie, en el condado de White.
 Municipio de Elk Prairie, en el condado de Jefferson.
 Municipio de Heralds Prairie, en el condado de White.
 Municipio de Indian Prairie, en el condado de Wayne.
 Municipio de Knight Prairie, en el condado de Hamilton.
 Municipio de Moores Prairie, en el condado de Jefferson.
 Municipio de Sand Prairie, en el condado de Tazewell.

Indiana 
 Municipio de Prairie, en el condado de Henry.
 Municipio de Prairie, en el condado de Kosciusko.
 Municipio de Prairie, en el condado de LaPorte.
 Municipio de Prairie, en el condado de Tipton.
 Municipio de Prairie, en el condado de Warren.
 Municipio de Prairie, en el condado de White.

Iowa 
 Municipio de Prairie, en el condado de Davis.
 Municipio de Prairie, en el condado de Delaware.
 Municipio de Prairie,  en el condado de Fremont.
 Municipio de Prairie, en el condado de Keokuk.
 Municipio de Prairie, en el condado de Kossuth.
 Municipio de Prairie, en el condado de Mahaska.
 Municipio de Prairie Springs, en el condado de Jackson.
 Municipio de Lake Prairie, en el condado de Marion.
 Municipio de Mound Prairie, en el condado de Jasper.

Kansas 
 Municipio de Prairie, en el condado de Jewell.
 Municipio de Prairie, en el condado de Wilson.
 Municipio de Alexander-Belle Prairie, en el condado de Rush.
 Municipio de High Prairie, en el condado de Leavenworth.

Míchigan 
 Municipio de Prairie Ronde, en el condado de Kalamazoo.
 Municipio de Big Prairie, en el condado de Newaygo.

Minnesota 
 Municipio de Prairie Lake, en el condado de St. Louis.
 Municipio de Blooming Prairie, en el condado de Steele.
 Municipio de Dane Prairie, en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Forest Prairie, en el condado de Meeker.
 Municipio de Fountain Prairie, en el condado de Pipestone.
 Municipio de Green Prairie, en el condado de Morrison.
 Municipio de Goose Prairie, en el condado de Clay.
 Municipio de Lake Prairie, en el condado de Nicollet.
 Municipio de Long Prairie, en el condado de Todd.
 Municipio de Maine Prairie, en el condado de Stearns.
 Municipio de Mound Prairie, en el condado de Houston.
 Municipio de New Prairie, en el condado de Pope.
 Municipio de Parkers Prairie, en el condado de Otter Tail.
 Municipio de Pleasant Prairie, en el condado de Martin.
 Municipio de Spring Prairie, en el condado de Clay.
 Municipio de Stowe Prairie, en el condado de Todd.
 Municipio de Swede Prairie, en el condado de Yellow Medicine.

Misuri 
 Municipio de Prairie, en el condado de Audrain.
 Municipio de Prairie, en el condado de Bates.
 Municipio de Prairie, en el condado de Carroll.
 Municipio de Prairie, en el condado de Franklin.
 Municipio de Prairie, en el condado de Howard.
 Municipio de Prairie, en el condado de Jackson.
 Municipio de Prairie, en el condado de Lincoln.
 Municipio de Prairie, en el condado de McDonald.
 Municipio de Prairie, en el condado de Montgomery.
 Municipio de Prairie, en el condado de Pettis.
 Municipio de Prairie, en el condado de Randolph.
 Municipio de Prairie, en el condado de Schuyler.
 Municipio de Prairie Home, en el condado de Cooper.
 Municipio de Big Prairie, en el condado de Nueva Madrid.
 Municipio de Buck Prairie, en el condado de Lawrence.
 Municipio de High Prairie, en el condado de Webster.
 Municipio de Kings Prairie, en el condado de Barry.
 Municipio de Little Prairie, en el condado de Pemiscot.
 Municipio de Long Prairie, en el condado de Mississippi.
 Municipio de Nine Mile Prairie, en el condado de Callaway.
 Municipio de Rock Prairie, en el condado de Dade.

Nebraska 
 Municipio de Prairie, en el condado de Phelps.
 Municipio de Prairie Island, en el condado de Merrick.

Ohio 
 Municipio de Prairie, en el condado de Franklin.
 Municipio de Prairie, en el condado de Holmes.